Olaszország
Sant’Agata, folyó Olaszországban
Sant’Agata li Battiati, település Olaszországban, Szicília régióban, Catania megyében
Sant’Agata Bolognese, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Bologna megyében
Sant’Agata del Bianco, község Olaszországban, Calabria régióban, Reggio Calabria megyében
Sant’Agata di Esaro, község Olaszországban, Calabria régióban, Cosenza megyében
Sant’Agata Feltria, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Rimini megyében
Sant’Agata Fossili, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében
Sant’Agata de’ Goti, község Olaszországban, Campania régióban, Benevento megyében
Sant’Agata di Militello, település Olaszországban, Szicília régióban, Messina megyében
Sant’Agata di Puglia,  község Olaszországban, Puglia régióban, Foggia megyében
Sant’Agata sul Santerno, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Ravenna megyében